Rough steht für:

 rauer Teiles eines Golfplatzes, siehe Golfplatz #Rough
 Rough (Album), Musikalbum von Tina Turner (1978)
 Rough & Company, britischer Hersteller von Fahrrädern und Automobilen

Rough ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Rough (* 1951), schottischer Fußballspieler
 Olson Rough (* 1987), deutscher Rapper, siehe Olson (Rapper)
 Peter Rough, (* 1983), Senior Fellow der konservativen US-Denkfabrik Hudson Institute

Siehe auch:

 Raff (Begriffsklärung)